Huapango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huapango, Delstaten Mexiko, ort, Timilpan, 
 Huapango, Veracruz, ort, Astacinga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar